Arte severiana
 Dinastia severiana
 Diocesi di Severiana
 Forma Urbis Severiana
 Via Severiana

Altri progetti